Доце́нт — учёное звание и должность преподавателей высших учебных заведений (реже — сотрудников научных учреждений), выполняющих функцию университетских лекторов или другую педагогическую работу сопоставимого уровня.
 Доце́нт — учёное звание.
 Доце́нт — должность.
 Доце́нт — персонаж фильма «Джентльмены удачи».

См. также 
 
 Эмерит